XeTeX (XTX) — TeX-образная система вёрстки.

eXtended Technology for ETX (XTX) — форм-фактор компактных материнских плат для встраиваемых устройств.